UTL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Torremolinos (Spagna)